Долматовський Євген Аронович (рос. Евге́ний Аро́нович Долмато́вский; 5 травня 1915, Москва, Російська імперія — 10 вересня 1994, Москва, Росія) — російський композитор.
 3661 Долматовський (3661 Dolmatovskij) — астероїд головного поясу.